«Сидней морнинг геральд» ( переводится как «Сиднейский утренний вестник»), SMH — ежедневная газета в формате таблоида, публикуемая издательством  в Сиднее (Австралия). Основанная в 1831 году с названием Sydney Herald (), «Сидней морнинг геральд» является одной из старейших непрерывно издаваемых газет Австралии. Газета издаётся по будням и в субботу. Воскресный выпуск газеты называется . Приобрести газету можно в торговых точках в Сиднее, Новом Южном Уэльсе, Канберре,  (Брисбен, Голд-Кост и Саншайн-Кост).

Обзор 
«Сидней морнинг геральд» — издание, следующее высоким стандартам журналистики, однако в 2006 году газета подверглась критике по поводу превращения в жёлтую прессу, с повышенным вниманием к слухам, крупными фотографиями и кричащими заголовками.

Газета подвергалась критике за левоцентристские взгляды. Это объяснялось тем, что в газете работают журналисты-левоцентристы, такие как феминистка . В то же время, в газете работают журналисты умеренных взглядов, такие как, например, . Кроме того, в газете регулярно публикуются комментарии консерваторов, таких как  и Питер Райт.

Издательство Fairfax Media публикует различные приложения к газете, в том числе журналы Good Weekend (который включается в субботний выпуск The Age и The Sydney Morning Herald), the(sydney)magazine и его аналог, the(melbourne)magazine, публикуемые в Сиднее и Мельбурне соответственно. Кроме того, публикуется множество других изданий, в том числе кобрендинговых с Fairfax Media, и использующих рекламные онлайн-площадки издательства:
 The Guide (о телевидении) по понедельникам.
 Good Living (о кулинарии и продуктах питания) и Domain (о недвижимости) по вторникам.
 Money (о личных сбережениях) по средам.
 Drive (для автолюбителей), Metro (о развлечениях) по пятницам.
 News Review (обзор новостей), Spectrum (путеводитель по выставкам и развлечениям), Domain, Drive и MyCareer (о трудоустройстве) по субботам.
В соответствии с программой сокращения расходов в 2008 году некоторые издания были переданы сторонним производителям.

Согласно исследованию компании , в период с марта 2010 по март 2011 года, читаемость газеты The Sydney Morning Herald составляла 766 000 раз по будням и 1 014 000 раз по субботам.  опубликовало сведения о том, что в декабре 2013 года средний тираж газеты по будням составлял 131 737 экземпляров, а по субботам — 228 392 экземпляра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тиражи упали на 16 %.

Главным редактором газеты является Даррен Гудсир (). Бывшие главные редакторы: , , Шон Элмер (), , , Колин Бингхем (), Макс Приск (), Джон Александер (), , Алан Ревелл (), , Питер Фрай ().

История 

Трое сотрудников ныне не существующей Sydney Gazette: Уорд Стивенс (), Фредерик Стокс () и  в 1831 году основали газету The Sydney Herald. Четырёхстраничный еженедельник выпускался тиражом 750 экземпляров. В 1840 году газета стала публиковаться ежедневно. В 1841 году англичанин  выкупил газету и в следующем году переименовал её в The Sydney Morning Herald. Фэрфакс, семейный бизнес которого контролировал газету на протяжении около 150 лет, определил редакционную политику на принципах искренности, честности и чести. Мы не имеем ни малейшего желания ввести в заблуждение, не имеем никакого интереса в удовлетворении [читателей] путём беспощадного злословия или неизбирательного одобрения.

The Sydney Morning Herald начала печатать новости вместо анонсов на главной странице с 15 апреля 1944 года, позже многих других газет. Из столичных газет Австралии только  сделала это позже. В 1949 году было запущено воскресное издание, The Sunday Herald. Через четыре года, в 1953 году, The Sunday Herald был объединён с приобретённым еженедельником Sun. Объединённое издание, The Sun-Herald, публикуется по сей день.

В 1995 году компания запустила новостной веб-сайт smh.com.au. Интерактивные и мультимедийные возможности сайта позволили выйти за рамки контента печатного издания. Примерно в это же время компания переехала с Джонс-стрит () в новый офис в Дарлинг-парк () и построила новый печатный станок в . C тех пор редакция The Sydney Morning Herald переехала ещё раз, вместе с другими подразделениями Sydney Fairfax в здание на полуострове Дарлинг.

В мае 2007 года компания Fairfax Media объявила, что, следуя примеру The Times, газеты The Sydney Morning Herald и The Age перейдут с большого формата broadsheet на меньший формат  или таблоид. Затем, в том же 2007 году, Fairfax Media отказалась от этих планов. Тем не менее, в июне 2012 года Fairfax Media снова заявила о намерениях выпускать обе газеты в формате таблоида с марта 2013 года. Fairfax также объявила о своём намерении сократить число сотрудников компании на 1900 человек в течение трёх лет и ввести  на веб-сайты газет. Планировалось использовать модель подписки Freemium, с ограничением доступа по количеству бесплатных статей, доступных для прочтения за месяц, с оплатой для дальнейшего доступа. Этот анонс был частью общей стратегии «digital first» () по увеличению доли  или онлайна над печатной продукцией, увеличения редакционного материала, а также с целью удовлетворения пожелания руководства компании о «полной интеграции изданий в онлайне, печатных изданий и изданий на мобильных устройствах».

В июле 2013 года директор новостного блока, Даррен Гудсир (), сменил на посту главного редактора газеты, Шона Эйлмера ().

22 февраля 2014 года вышел последний субботний выпуск газеты в большом формате broadsheet. С 1 марта 2014 года он стал публиковаться в компактном формате.

Политическая точка зрения 
The Sydney Morning Herald поддерживала австралийскую лейбористскую партию трижды: на , , и на выборах в штатах в 2003 году.

В ходе  в газете появилось сообщение о том, что The Sydney Morning Herald «больше не поддерживала бы ни одну партию в ходе избирательной кампании». Политические взгляды газеты могли быть пересмотрены, чтобы: по настоящему ужасное правительство любого цвета, например, не было бы переоценено.

После этого The Sydney Morning Herald поддержала консервативную  на , и поддержала лейбористов на парламентских выборах  и 2010 года.

В XXI веке газета участвовала в организации политических кампаний, в том числе «Кампании за Сидней» (планирование и транспорт) и «Час Земли» (окружающая среда).

Известные авторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Майк Карлтон

Собственность 
Основная статья: 

Fairfax стала открытым акционерным обществом в 1957 году и расширялась за счёт приобретения долей в журналах, радио- и телевизионных компаниях. Акции компании резко упали 11 декабря 1990 года, когда , прапраправнук Джона Фэрфакса попытался приватизировать группу компаний, взяв кредит в 1,8 млрд долларов. Группа компаний была выкуплена . В 1992 году акции компании были повторно зарегистрированы на бирже. В 2006 году Fairfax объявила о слиянии с , в которой одним из ведущих сотрудников был член семьи Фэрфакс, Джон Б. Фэрфакс ().

Контент

Column 8 
Column 8 () — короткая колонка, в которой читатели Sydney Morning Herald делятся своими наблюдениями и комментариями. Впервые была опубликована 11 января 1947 года. Своё название колонка получила ввиду того, что первоначально она размещалась на последней (8-й) колонке титульной страницы газеты, выпускавшейся в большом формате broadsheet. Во время подготовки к летним олимпийским играм в Сиднее в 2000 году титульная страница газеты претерпела изменения в дизайне, и с 31 июля 2000 года восьмая колонка переместилась на вторую страницу газеты.

В колонке обсуждаются, как правило, различные интересные наблюдения, странности, каламбуры, городские вывески, написанные на ломаном английском, а также более или менее эзотерические темы.

Колонку иногда в шутку называют Granny (), в честь вымышленной пожилой женщины, которая якобы редактировала эту колонку. Логотип с бабушкой использовался в колонке в течение первых 20 лет и иногда появлялся в специальной ретроспективе. Логотип был карикатурой на , автора колонки, бывшего её редактором на протяжении 14 лет.

На протяжении 15 лет редактором колонки был Джордж Ричардс (), который ушёл в отставку 31 января 2004 года. Другими редакторами колонки, кроме Димера и Ричардса были Дункан Томпсон (), Билл Фиттер (), Кол Аллисон (), Джим Каннингем (), а также  и Ленор Никлин (). По состоянию на начало марта 2014 года редактором колонки был Пат Шейл ().

Opinion 
Opinion () — регулярная рубрика ежедневника, содержащая комментарии по широкому спектру проблем. В основном рассматриваются текущие политические, правовые и культурные проблемы. В рубрике работают постоянные колумнисты, в том числе Филлип Кури (), Пол Шиэн () и Ричард Окленд (). Иногда публикуются читательские работы.

Good Weekend 
Good Weekend () — журнал-приложение к субботнему номеру The Sydney Morning Herald и The Age. В нём содержится в среднем четыре полные статьи, написанные постоянными авторами и их коллегами из-за рубежа, а также рубрики о еде, вине и моде. В коллектив авторов входят Джанет Хоули (), Аманда Хотон () и . Кроме того, в журнале есть такие рубрики, как «Modern Guru» (), в которой юмористы () отвечают на злободневные вопросы читателей; судоку; «The Two Of Us» (), в которой публикуются интервью с парой близких друзей, родственников или коллег.

Редактором приложения Good Weekend является Бен Напарстек (). Ранее редакторами журнала были Джудит Уэлан () и Фенелла Сутер ().

Оцифровка 
Газета была частично оцифрована в рамках программы по оцифровке австралийских газет (ANDP) национальной библиотеки Австралии.

См. также 
 Час Земли

Примечания

Литература 
 Gavin Souter (1981) Company of Heralds: a century and a half of Australian publishing by John Fairfax Limited and its predecessors, 1831—1981 Carlton, Victoria: Melbourne University Press, ISBN 0522842186
 Gavin Souter (1992) Heralds and angels: the house of Fairfax 1841—1992 Ringwood, Victoria: Penguin Books, ISBN 0140173307

Ссылки 

 
 архив Часа Земли 
 The Sydney Morning Herald (NSW: 1842—1954) оцифрованные издания
 The Sydney Herald (NSW : 1831—1842) оцифрованные издания
 The Sun-Herald (Sydney, NSW : 1953—1954) оцифрованные издания

Газеты Австралии
Печатные издания, возникшие в 1831 году
1831 год в Австралии